André Boyer (1908-1945), résistant français, chef du réseau Brutus ;
 André Boyer, fonctionnaire du régime de Vichy, directeur de la Police aux questions juives à Clermont-Ferrand ;
 André Boyer (1931-2008), sénateur français, élu dans le Lot, ayant siégé de 1988 à 2008 ;
 André Boyer, membre québécois de l'ordre du Canada.